Enzo steht für:
 Enzo (Vorname), männlicher Vorname
 Ferrari Enzo Ferrari, zwischen 2002 und 2004 gebauter Supersportwagen
 Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Rennstrecke nördlich von Maranello

Enzo ist der Künstlername folgender Personen:
 Enzo (Illustrator) (* 1973), taiwanischer Autor und Illustrator